

Населені пункти та їхні частини
 Страхоцин — село в гміні Строне-Шльонські Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Страхоцин — село в гміні Старґард Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Страхоцин — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Страхоцин — частина села Ракшава в гміні Ракшава Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки